Смородинцев — фамилия.

Известные носители:
 Смородинцев, Анатолий Александрович (1901—1986) — советский бактериолог, вирусолог, иммунолог.
 Смородинцев, Иван Андреевич (1881—1946) — советский биохимик.
 Смородинцев, Николай Семёнович (1852—1927) — земский ветеринарный врач, краевед, просветитель.